Кастельно́-де-Монміра́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Тулузи, 27 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 571 особи у працездатному віці (15-64 років) 419 були активні, 152 — неактивні (показник активності 73,4 %, у 1999 році було 67,3 %). З 419 активних працювали 394 особи (219 чоловіків та 175 жінок), безробітних було 25 (10 чоловіків та 15 жінок). Серед 152 неактивних 37 осіб було учнями чи студентами, 67 — пенсіонерами, 48 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 420 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 990,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Кастельно-де-Монміраль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кастельно-де-Монміраль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн
Населені пункти, засновані 1222
1222 у Європі